Акмая — название географических объектов в Казахстане:

 Акмая — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Акмая — поселение бронзового века в Шетском районе Карагандинской области.